Rękawczyn est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Rękawczyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Rękawczyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne